

Cinema 
 Dogs of War – cortometraggio muto statunitense del 1914
 Dogs of War – cortometraggio muto statunitense del 1923 diretto da Robert F. McGowan

Giochi 
 Dogs of War – gioco da tavolo di Paolo Mori
 Dogs of War – videogioco del 1989 per Amiga e Atari ST

Musica 
 Dogs of War – singolo degli Exploited del 1981
 Dogs of War – album dei Saxon del 1995

Pagine correlate 
The Dogs of War